Dryobiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Dryobiini Linsley, 1963
 Gênero Anisotyma Monné & Napp, 2009
 Gênero Dryobius LeConte, 1850
 Gênero Ornithia Thomson, 1864

Referências

Cerambycinae
Dryobiini